Dinophilus rostratus är en ringmaskart som beskrevs av Schultz 1902. Dinophilus rostratus ingår i släktet Dinophilus och familjen Dinophilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rostratus